Борис Сила́ев:
 Силаев, Борис Дмитриевич (1929—2005) — украинский советский писатель и киносценарист детективного жанра.
 Силаев, Борис Иванович (род. 1946) — киргизский государственный деятель, и. о. премьер-министра Кыргызской Республики.